Sebastian von Knorring kan syfta på:

* Sebastian von Knorring (1789–1858), svensk militär
 Sebastian von Knorring (1815–1903), finländsk jurist